

Sigle 
 Campo lungo – in fotografia, tipologia di ampiezza dell'ambiente inquadrato 
 Codice Libro – codice identificativo di libri, finalizzato alla distribuzione commerciale meccanizzata
 Comunione e Liberazione – movimento cattolico laico
 Consiglio legislativo di Hong Kong – ramo legislativo del governo di Hong Kong

Chimica 
 Cl – simbolo chimico del cloro, si trova nella tavola periodica degli elementi.

Codici 
 CL – codice vettore IATA di Lufthansa CityLine
 CL – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Cile
 CL – codice ISO 3166-2:ES della Castiglia e León (Spagna)
 CL – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Caltanissetta (Italia)
 CL – codice ISO 3166-2:MD della contea di Călăraşi (Moldavia)
 CL – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Călăraşi (Romania)
 CL – codice ISO 3166-2:UY di Dipartimento di Cerro Largo (Uruguay)

Etichettatura tessile
 CL – sigla della denominazione della clorofibra

Informatica 
 Common LISP – un dialetto del linguaggio LISP
 CL – registro
 .cl – suffisso dominio per indicare il Cile

Musica 
 CL – cantante sudcoreana

Altro 
 cl – simbolo del centilitro
 CL – 150 nel sistema di numerazione romano
 CL – sigla automobilistica internazionale dello Sri Lanka (ex Ceylon)
 Classe CL – modello di automobile della Mercedes-Benz
 CL – Coefficiente di portanza
 CL – Targa d'immatricolazione della città di Caltanissetta

Altri progetti